Савиха — русский топоним.

Населённые пункты 
 Савиха — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Савиха — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Савиха — деревня в Рамешковском районе Тверской области.

Гидрография 
 Савиха (приток Ини) — река в России, протекает в Кемеровской области, Новосибирской области.
 Савиха (приток Камышинки) — река в Российской Федерации, протекает в Алтайском крае, Республике Алтай. 
 Савиха (река, впадает в Баренцево море)
 Савиха (губа)